Queenstown kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Saint Andrews (del av en befolkad plats), Victoria, Nillumbik, 
 Queenstown (ort i Australien), Tasmanien, West Coast,

Irland 

 Cobh (ort i Irland), Munster, County Cork, kallades "Queenstown" mellan 1849 och 1922

Kanada
 Queenston, Ontario – ort i Ontario

Nya Zeeland 

 Queenstown, Nya Zeeland, stad,

Sydafrika 

 Queenstown (distriktshuvudort), Östra Kapprovinsen, Chris Hani District Municipality, 
 Queenstown (flygplats), Östra Kapprovinsen, Chris Hani District Municipality,

Singapore 

Queenstown, Singapore – en stadsdel i Singapore

USA 

 Queenstown, Maryland, Prince George's County, ort i Maryland, 
 Queenstown, Maryland, Queen Anne's County, ort i Maryland,